Výraz Hjúga se může vztahovat k:

 Hjúga (Mijazaki) – město v japonské prefektuře Mijazaki
 Provincie Hjúga – stará japonská provincie
 Hjúga (1917) – bitevní loď Japonského císařského námořnictva pojmenovaná podle provincie Hjúga
 Třída Hjúga – třída vrtulníkových nosičů Japonských námořních sebeobranných sil
 Hjúga (DDH-181) – vedoucí loď třídy Hjúga
 Hitomi Hjúga – japonská herečka